Ольга Тихонова:
 Тихонова, Ольга Александровна (род. 1997) — казахстанская шорт-трекистка.
 Тихонова, Ольга Викторовна (род. 1974) — российский художник, академик Российской академии художеств (2021).